6,8x51 mm SIG или .277 SIG Fury — тип промежуточного патрона, разработанный компанией SIG Sauer в конце 2019 года с целью замены патронов типа 5,56 × 45 мм НАТО и, возможно, частично 7,62 × 51 мм НАТО.

История 
Попытки перевооружить US Army принимались уже давно. В качестве замены 5,56 × 45 — предлагались 6.8 Remington SPC,  и другие, но все они лишь незначительно превосходили .223.
Калибр 5,56 × 45 и его близкие аналоги уже довольно слабы против современных средств защиты, а так же малоэффективны на больших расстояниях. Целью разработки патрона .277 SIG Fury является необходимость достигнуть значительного увеличения поражающего действия, в том числе, если противник использует и современные средства защиты, а так же увеличить дальность эффективной стрельбы до 1000 метров. При всем этом вес патрона должен быть меньше распространенного НАТОвского 7,62 × 51, а так же чтобы патрон эффективно работал с коротким стволом.

Характеристики 
 Вес пули 9,07 грамм, скорость — 899 м/с, при энергии 3666 Джоулей — ствол 406 мм.
 Вес пули 8,74 грамм, скорость — 914 м/с, при энергии 3653 Джоулей — ствол 406 мм.

Компанией разработчиком заявлено убойное действие пули .277 SIG Fury примерно на уровне 7,62 × 51.

Примечания

Ссылки 
 SIG Sauer Introduce .277 SIG Fury Cartridge

Промежуточные патроны
Винтовочные патроны
Появились в 2019 году в США